Die Bezeichnung College of New Jersey führten zu verschiedenen Zeiten zwei verschiedene Hochschulen im amerikanischen Bundesstaat New Jersey:
bis 1896 die heutige Princeton University
seit 1996 das vormalige Trenton State College, heute offiziell The College of New Jersey